El topónimo Valdefuentes puede hacer referencia a:

 Valdefuentes, un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura; 
 Valdefuentes, un barrio de la ciudad española de Madrid, en la Comunidad de Madrid; 
 Valdefuentes de Sangusín, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León; 
 Valdefuentes del Páramo, un municipio español de la provincia de León, en Castilla y León; o
 Valdefuentes, una localidad española de la provincia de León, en Castilla y León.